Schirjatino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Schirjatino (Brjansk), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Brjansk
 Schirjatino (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Schirjatino (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Schirjatino (Orjol), in der Oblast Orjol